Pine Island ist der Name folgender Inseln:

in Kanada:
 Pine Island (Ontario) in der Provinz Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Pine Island (Lee County, Florida) im Lee County (Florida)
 Pine Island (Missouri River) im Missouri River, Montana
 Pine Island (Pacific County, Washington) im Pacific County, Washington

Pine Island ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Pine Island (Canberra)

in den Vereinigten Staaten:
 Pine Island (Ashley County, Arkansas)
 Pine Island (Bradley County, Arkansas)
 Pine Island (Union County, Arkansas)
 Pine Island (Fairfield County, Connecticut)
 Pine Island (New London County, Connecticut)
 Pine Island (Brevard County, Florida)
 Pine Island (Broward County, Florida)
 Pine Island (Citrus County, Florida)
 Pine Island (Duval County, Florida)
 Pine Island (Flagler County, Florida)
 Pine Island (Hamilton County, Florida)
 Pine Island (Hernando County, Florida)
 Pine Island (Holmes County, Florida)
 Pine Island (Jefferson County, Florida)
 Pine Island (Miami-Dade County, Florida)
 Pine Island (Orange County, Florida)
 Pine Island (Osceola County, Florida)
 Pine Island (Polk County, Florida)
 Pine Island (St. Johns County, Florida)
 Pine Island (Sumter County, Florida)
 Pine Island (Volusia County, Florida)
 Pine Island (Camden County, Georgia)
 Pine Island (Chatham County, Georgia)
 Pine Island (Dougherty County, Georgia)
 Pine Island (Long County, Georgia)
 Pine Island (McIntosh County, Georgia)
 Pine Island (Ware County, Georgia)
 Pine Island (Illinois)
 Pine Island (Caddo Parish, Louisiana)
 Pine Island (Calcasieu Parish, Louisiana)
 Pine Island (Jefferson Davis Parish, Louisiana)
 Pine Island (Livingston Parish, Louisiana)
 Pine Island (Natchitoches Parish, Louisiana)
 Pine Island (Ouachita Parish, Louisiana)
 Pine Island (Vermilion Parish, Louisiana)
 Pine Island (Aroostook County, Maine)
 Pine Island (Cumberland County, Maine)
 Pine Island (Hancock County, Maine)
 Pine Island (Kennebec County, Maine)
 Pine Island (Oxford County, Maine)
 Pine Island (Piscataquis County, Maine)
 Pine Island (Sagadahoc County, Maine)
 Pine Island (Somerset County, Maine)
 Pine Island (Washington County, Maine)
 Pine Island (Bristol County, Massachusetts)
 Pine Island (Dukes County, Massachusetts)
 Pine Island (Essex County, Massachusetts)
 Pine Island (Plymouth County, Massachusetts)
 Pine Island (Worcester County, Massachusetts)
 Pine Island (Michigan)
 Pine Island (Cass County, Minnesota)
 Pine Island (Chisago County, Minnesota)
 Pine Island (Cook County, Minnesota)
 Pine Island (Goodhue County, Minnesota)
 Pine Island (Lake of the Woods County, Minnesota)
 Pine Island (Mille Lacs County, Minnesota)
 Pine Island (St. Louis County, Minnesota)
 Pine Island (Mississippi)
 Pine Island (Belknap County, New Hampshire)
 Pine Island (Strafford County, New Hampshire)
 Pine Island (Hamilton County, New York)
 Pine Island (Jefferson County, New York)
 Pine Island (Lewis County, New York)
 Pine Island (Putnam County, New York)
 Pine Island (St. Lawrence County, New York)
 Pine Island (Warren County, New York)
 Pine Island (Westchester County, New York)
 Pine Island (North Carolina)
 Pine Island (Beaufort County, South Carolina)
 Pine Island (Berkeley County, South Carolina)
 Pine Island (Charleston County, South Carolina)
 Pine Island (Clarendon County, South Carolina)
 Pine Island (Colleton County, South Carolina)
 Pine Island (Angelina County, Texas)
 Pine Island (Cherokee County, Texas)
 Pine Island (Harrison County, Texas)
 Pine Island (Newton County, Texas)
 Pine Island (Shelby County, Texas)
 Pine Island (Trinity County, Texas)
 Pine Island (Chittenden County, Vermont)
 Pine Island (Grand Isle County, Vermont)
 Pine Island (Columbia County, Wisconsin)
 Pine Island (Marathon County, Wisconsin)
 Pine Island (Polk County, Wisconsin)
 Pine Island (Rusk County, Wisconsin)
 Pine Island (Sawyer County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Pine Island Bay
 Pine-Island-Gletscher, Gletscher in der Antarktis
 Pine Island Center, census-designated place im Lee County, Florida
 Big Pine Island
 Little Pine Island
 Pine Islands